Косуги:
 Косуги, Кейн (имя при рождении Кэйн Такэси Косуги) — американский актёр японского происхождения и мастер боевых искусств.
 Косуги, Сё — японский мастер боевых искусств, получивший популярность как актёр в 1980 годах, обычно в роли ниндзя.
 Косуги — посёлок, входивший в состав уезда Имидзу Тояма, Япония.